Superliner har flere betydninger:

 Superliner (passagerskib) – et oceanskib på mere end 10.000 tons
 Superliner (togvogn) –  en dobbeldækkerpassagertogvogn, der anvendes af Amtrak
 Mack Super-Liner – en stor lastbil fremstillet af Mack Trucks
 Superliner – flertal af superline; stærk fiskeline
 L'Oréal Super Liner – eyeliner

Kilder/referencer